Totenkirchl ist der Name zweier Örtlichkeiten in Österreich bzw. Südtirol:
 Totenkirchl, ein  hoher Berg im Wilden Kaiser
 Totenkirchl (Villanders), eine kleine Kapelle auf einem alpinen Sattelpunkt () 1,4 km östlich des Villandersbergs in Südtirol, auf der Grenze zwischen den Gemeinden Sarntal und Villanders.